In the Open – cortometraggio del 1914 diretto da Sydney Ayres
In the Open – film del 2004 diretto da Carolyn Chiodini-Cable
In the Open – cortometraggio del 2010 diretto da Kevin Glynn